Ailette peut désigner :
 ailette, en technologie, une petite aile ;
 ailette, une pièce d'une armure du Moyen Âge ;
 ailette, un petit bouclier rectangulaire fixé à l'épaule, utilisé pendant le .

Ailettes peut désigner :
 Ailettes, les aubes des pompes et des turbines.

Autres 
 Ailette, une rivière française, affluent de l'Oise
 Ailette, un navire de services français.